Белгатой — село в Веденском районе Чечни.
 Белгатой — село в Шалинском районе Чечни
 Белгатой — чеченский тейп.